Antonio de Ligne – principe belga
 Baldovino de Ligne – principe belga
 Charles Joseph de Ligne – militare, scrittore, commediografo e nobile belga
 Claude Lamoral I de Ligne – militare spagnolo
 Eugenio de Ligne – principe belga
 Louis de Ligne – militare belga